Ча́йлд () — прізвище англійського походження.

Прізвище 
Відомі носії прізвища:
 Гордон Чайлд (; 1892–1957) — англо-австралійський археолог і філолог, дослідник давньої історії Європи.
 Джулія Чайлд (, при народженні Маквільямс, ; 1912–2004) — американський кухар, письменниця та телевізійна ведуча.
 Лі Чайлд (, справжнє ім'я — Джим Грант, ; 1954) — англійський письменник.
 Лідія Марія Чайлд (; 1802–1880) — представниця американського аболіціанізму, активіст руху на захист прав жінок, борець за права індійців, письменник і журналіст.
 Лінкольн Чайлд (; 1957) — американський письменник, автор сюжетів багатьох технотрилерів та фільмів-жахів.

Ім'я 
 Чайлд Хассам (; 1859–1935) — американський художник-імпресіоніст.

Інше 
 4580 Чайлд (4580 Child) — астероїд головного поясу, відкритий 4 березня 1989 року.

Англійські прізвища